L'Aquitaine est une province historique et une ancienne région administrative française (aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine), qui a notamment donné son nom :
 À l'autoroute A10, qui relie l'agglomération parisienne à l'agglomération bordelaise, dite L'Aquitaine ;
 À un train express, L'Aquitaine, qui reliait de 1971 à 1990 les gares de Paris-Austerlitz et Bordeaux-Saint-Jean.